George DeTitta ist der Name folgender Personen:

* George DeTitta Jr. (* 1955), Szenenbildner
 George DeTitta Sr. (* 1930), Szenenbildner